Politiebureau Raampoort, Politiebureau in Amsterdam
 Bureau Raampoort (televisieserie), Nederlandse televisieserie.